Jean-Baptiste Duhalde, alias du Halde (1674-1743), jésuite français, écrivain ;
 Martin Duhalde (1733-1804), prêtre et écrivain basque français de langue basque ;
 Alfredo Duhalde (1898-1985), homme politique chilien ;
 Eduardo Duhalde (1941), ancien président de l’Argentine ;
 Eduardo Luis Duhalde (1939-2012), avocat, magistrat, historien et journaliste argentin ;
 Jean Haritschelhar Duhalde (1923-2013), poète et académicien basque français ;
 Margot Duhalde (1920-2018), aviatrice chilienne des Forces aériennes françaises libres, puis colonel ;
 Paulette Duhalde (1921-1945), résistante française.